Steve Howey (ur. 1971) – amerykański aktor
 Steve Howey (ur. 1977) – angielski piłkarz